Die Norwegischen Meisterschaften im Biathlon 2014 fanden zwischen dem 26. und dem 30. März 2014 in Voss statt.

Männer

Einzel (20 km) 

Start: 26. März 2014, 11:30 Uhr

Sprint (10 km) 

Start: 28. März 2014, 16:55 Uhr

Massenstart (15 km) 

Start: 29. März 2014, 18:05 Uhr

Staffel (4 × 7,5 km) 

Start: 30. März 2014, 13:10 Uhr

Frauen

Einzel (15 km) 

Start: 26. März 2014, 10:15 Uhr

Sprint (7,5 km) 

Start: 28. März 2014, 16:00 Uhr

Massenstart (12,5 km) 

Start: 29. März 2014, 17:10 Uhr

Staffel (3 × 6 km) 

Start: 30. März 2014, 11:35 Uhr

Weblinks 
 skiskyting.no Webseite des Norwegischen Biathlonverbandes

Einzelnachweise 

2014
Biathlonveranstaltung 2014
Sportveranstaltung in Voss (Norwegen)